Lepidozetes är ett släkte av kvalster. Lepidozetes ingår i familjen Tegoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Lepidozetes